

Persone
 Bas Rutten, propriamente Sebastiaan Rutten (1965) – ex lottatore di arti marziali miste, ex thaiboxer e attore olandese naturalizzato statunitense
 Fred Rutten, propr. Fredericus Jacobus Rutten (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Gwendolyn Rutten (1975) – politica belga fiamminga
 Jill Rutten (1968) – ex calciatrice e allenatrice di calcio statunitense
 Martin-Hubert Rutten (1841-1927) – vescovo cattolico belga
 Moreno Rutten (1993) – calciatore olandese

Altro
 236810 Rutten – asteroide della fascia principale